La PARM 1, DM 12 est une mine antichar fabriquée en Allemagne et utilisée pendant l' invasion russe de l'Ukraine en 2022. Elle est déclinée en PARM 2, DM 22.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Armes de la guerre russo-ukrainienne.

Arme de la guerre russo-ukrainienne
Mine antichar